Grubb’s Tramway ist der Name folgender Schmalspurbahnen in Tasmanien, Australien:

 Grubb’s Tramway (Mowbray), Waldbahn bei Mowbray
 Grubb’s Tramway (Zeehan), Pferdeeisenbahn bei Zeehan